Kyryliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saporischschja, Rajon Jakymiwka, siehe Kyryliwka

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad, siehe Kyryliwka (Krasnohrad)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, siehe Kyryliwka (Wowtschansk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Kyryliwka (Wolnowacha)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol, siehe Kyryliwka (Mariupol)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dobrowelytschkiwka, siehe Kyryliwka (Dobrowelytschkiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Kodyma, siehe Kyryliwka (Kodyma)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Podilsk, siehe Kyryliwka (Podilsk)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korjukiwka, siehe Kyryliwka (Korjukiwka)